Noun kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Noun (vattendrag), Centrumregionen, 
 Noun (departement), Västra regionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar